Der Bremer Schlüssel ist:
 der Schlüssel auf dem Bremer Wappen
 die Bremer Hymne, inoffizielle Landeshymne der Freien Hansestadt Bremen